Кальви () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Беневенто.

Население составляет 2400 человек (2008 г.), плотность населения составляет 108 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 82010. Телефонный код — 0824.

Покровителем коммуны почитается святой Фортунат.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.calvicomune.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/